Coppa Intercontinentale 1972 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1972 – edizione del torneo di pallacanestro